Le gouvernement Mohamed Basindawa, ou gouvernement de réconciliation nationale, est le gouvernement yéménite entré en fonction le . Limogé le , le gouvernement présente sa démission le .

Composition

Initiale (10 décembre 2011) 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Remaniement du 7 mars 2014 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Remaniement du 11 juin 2014 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Notes et références 

Basindawa
2011 au Yémen
2011 en politique